Хора може да се отнася за:
 Хоро;
 Хора, народ;
 хора (), в Гърция са наричани главните селища на островите, това могат да бъдат градове, села или най-често селища с междинен статут.

Вижте също 
 Картагенска хора
 Хор